Ccw pode ser:
CCW - Abreviatura inglesa para a expressão sentido contrário aos ponteiros do relógio ou sentido anti-horário, originária de counterclockwise.
CCW - Convenção da ONU sobre Armas Convencionais

Desambiguações de siglas